Teodori ist der Familienname folgender Personen:
 Euro Teodori (* 1925), italienischer Komponist, Musiker und Schauspieler
 Massimo Teodori (* 1938), italienischer Historiker und Politiker